Poul Henningsens Plads (plein), plein in het centrum van Kopenhagen
 Poul Henningsens Plads (metrostation), metrostation, aan de noordzijde van bovengenoemd plein